Reinstinden (Lom), een berg in de Noorse gemeente Lom
 Reinstinden (Sunndal en Nesset), een berg in de Noorse gemeente Sunndal og Nesset
 Reinstinden (Torsken), een berg in de Noorse gemeente Torsken